

Wydarzenia 

 Jonia została satrapią Persji